Guppy se puede referir a:
 Poecilia reticulata, un pez tropical de origen centroamericano.
 Robert John Lechmere Guppy (1836-1916), naturalista británico descubridor del pez anterior.
 Aero Spacelines Pregnant Guppy, avión de transporte.
 Aero Spacelines Mini Guppy, avión de transporte.
 Aero Spacelines Super Guppy, avión de transporte.
 GUPPY, siglas de Greater Underwater Propulsion Power Program, un programa de propulsión de submarinos.
 Henry B. Guppy (1854-1926), botánico británico.